Влади́мир Кли́мов — имя следующих персоналий:
 Климов, Владимир Александрович (1933—2002) — советский и русский архитектор
 Климов, Владимир Владимирович (род. 1961) — российский политик.
 Климов, Владимир Дмитриевич (1931—1983) — советский физик, лауреат Государственной премии СССР.
 Климов, Владимир Иванович (1923—1980) — Герой Советского Союза.
 Климов, Владимир Михайлович (род. 1949) — советский и российский кинооператор.
 Климов, Владимир Николаевич (род. 1935) — Герой Социалистического Труда.
 Климов, Владимир Степанович (1929—2022) — советский и российский тренер по биатлону, заслуженный тренер СССР (1980).
 Климов, Владимир Яковлевич (1892—1962) — конструктор авиационных двигателей.